Lebre

Pessoas
Feliciano Lebre de Mello

Outros
Lebre (constelação)
Casa Lebre

Veja também
Coelho (desambiguação)

Desambiguação